Пи́хлаямяки () — финская фамилия. Известные носители:

 Пихлаямяки, Кустаа (1902—1944) — финский борец, двукратный олимпийский чемпион.
 Пихлаямяки, Херманни (1903—1982) — финский борец, олимпийский чемпион.